Carlos Marín, puede referirse a:

Entretenimiento 

Carlos Marín Segura (1940-1994), futbolista costarricense.
Carlos Enrique Marín (1950-), exfutbolista venezolano.

Carlos Marín Menchero (1968-2021), cantante barítono español, miembro de Il Divo.
	
Carlos Marín (1972-), baterista de rock español.

Ciencias de la Comunicación 
	
Carlos Marín Martínez (1947-), periodista mexicano.

Ciencias Sociales 
	
Carlos Martínez Marín (1924-), historiador, investigador y académico mexicano.